Светичево (, ) — село в Сербии, в общине Бачка-Топола, в Северно-Бачском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Бачка.

Демография 
В селе Светичево, по переписи 2002 года проживали 165 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 42,7 лет (40,5 года у мужчин и 45,6 года у женщин). В селе есть 74 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,77.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 информация о географическом положении\fallingrain.com
 
 План села на карте Mapquest

Населённые пункты Воеводины